Brittany Webster (ur. 25 czerwca 1987) – kanadyjska biegaczka narciarska, która starty w Pucharze Świata rozpoczęła w 2009 r. Wcześniej występowała w zawodach FIS Race oraz Pucharze Ameryki Północnej. Do jej największych sukcesów należy osiem zwycięstw w konkursach drugiego z tych cykli. W 2014 r. wystąpiła także na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi, gdzie uczestniczyła m.in.: w biegu indywidualnym stylem klasycznym, zajmując 42. pozycję.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Puchar Świata

Pozycje w klasyfikacji generalnej

Pozycje w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1987
Kanadyjscy biegacze narciarscy